Григорий Чирков:
 Чирков, Григорий Григорьевич (1920—1973) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Григорий (Чирков) (Юрий Сергеевич Чирков; 1942—2018) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Можайский.